Love Song ("canzone d'amore" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema
Love Song – film del 1947, distribuito in Italia come Canto d'amore
Love Song – film del 2000
Love Song – film del 2001
Love Song – film del 2022

Musica
Love Song – gruppo musicale
Love Song – album omonimo
Love Song – album di Riya

Brani musicali
 Love Song – brano musicale di Elton John, incluso nell'album Tumbleweed Connection del 1970
 Love Song – singolo dei Simple Minds del 1981
 Love Song – singolo dei Tesla del 1989
 Love Song – singolo di Sara Bareilles del 2007
 Love Song – singolo di Rain del 2010

Pagine correlate
Song of Love
Love Songs